Игорь Леонидович Денисов (род. ) — белорусский и советский актёр театра и кино, Заслуженный артист Республики Беларусь (2018).

Биография 
Игорь Денисов окончил минскую школу № 9 в 1976 году.

В 1985-м, по окончании БГТХИ, был направлен в Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа, но в ноябре 1985 года поступил в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы. За это время им создано более 40 ярких сценических образов в родном театре.

Игорь Денисов постоянно сотрудничает с многочисленными программами Национальной телерадиокомпании РБ и белорусского радио (литературные программы, телеспектакли).

Награжден медалью Франциска Скорины (2011).

26 августа 2020 года во время акций протестов в Беларуси покинул театр вместе с 58 работникам театра, среди которых было 36 актёров. "Купаловцы" были несогласны с увольнением генерального директора театра  Павла Латушко по политическим мотивам.

Фильмография 
  — Оккупация. Мистерии — Миша
  — Дети Ванюхина — Гриша
 2005 — Доктор Живаго
  — Невидимый край
 2006 — Точка — Отец Нинки
  — Безмолвный свидетель 2 — Григорий Омутов
 2007 — Майор Ветров — Птицын
 2007 — Скульптор смерти — Сергей Иванов
  — Вызов 3
 2008 — Глухарь — Охранник
 2008 — Застава Жилина — Капитан СМЕРШа
  — Братья Карамазовы — Пьяный мужичонка
 2009 — Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
 2009 — Детективное агентство «Иван да Марья» — Щеглов
 2009 — Днепровский рубеж — Начальник штаба
 2009 — Захватчики
 2009 — Поп
 2009 — Суд
  — Брестская крепость — Немецкий офицер
 2010 — Гадание при свечах — Начальник спасателей
 2010 — Журов 2 — Кривенко
 2010 — Катино счастье
 2010 — Месть — Вкладчик
 2010 — Псевдоним «Албанец» 3 — Киллер
  — 1942 — Старый Рубенис
 2011 — У реки два берега — Николай Степанович Пахомов
 2012 — Смерть шпионам. Лисья Нора — генерал Вадис
 2012 — Белые волки — Николай Кокорин, майор спецназа ФСБ в отставке
 2013 — Следы апостолов — Фогель (разведчик Абвера) / Бекетов
 2013 — Привет от Катюши — «Ферзь», уголовник
 2014 — Не покидай меня! — Полицай Влас
 2015 — Чужое лицо — Виктор Сергеевич
  — Черная кровь (Беларусь, Россия) — Сергей Панкратов
 2017 — Мать за сына — судья Виктор Коростелёв
  — Война. Остаться человеком
  — Подсудимый — Николай Валентинович Капралов, полковник юстиции, начальник следственной части
  — Купала — Зыгмунт Чехович
  — Алёша — Вилли Ланц, рядовой Вермахта

Примечания

Ссылки 
 Игорь Денисов на Belactors
 https://news.tut.by/culture/698202.html  на tut.by

Персоналии:Национальный академический театр имени Янки Купалы